Francisco Garcés puede referirse a:
 Francisco Garcés, misionero franciscano español
 Francisco Garcés Gana, abogado y político chileno
 Francisco Garcés, ingeniero venezolano